«Нове покоління» — всесвітній християнський рух, який об’єднує понад 400 громад Західної та Східної Європи, й США. 

Засновано у Ризі (Латвія) пастором Олексієм Лєдяєвим. 

В Україні у 1990 році в місті Першотравенськ була заснована Церква «Світ миру». Цікаво, що раніше в місті не було жодної християнської церкви.

На Різдво 1991 року в місті відбулось перше євангелізаційне служіння. 

31 жовтня 2006 року було зареєстровано духовне Управління християн віри євангельської Української Християнської Церкви «Нове покоління». А.Тищенко обрано головою об'єднань церков України "Нове покоління ". 

Тищенко Андрій Георгійович — український релігійний діяч, християнський місіонер, протестантський пастор. Член ради директорів Church Growth International, яку очолює д-р Йонгі Чо. Кандидат філософських наук, Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України.

В об'єднанні діють 400 церков, які налічують понад 25 000 парафіян, а також 250 центрів реабілітації для наркоманів, у яких одночасно перебувають понад 5000 осіб.

27 років функціонує Міжнародний Біблійний Коледж, випускниками якого стали понад 20 000 служителів.

З 2015 року мовить міжнародний супутниковий телеканал «Новий Християнський», який транслюється у більш ніж 50 країнах світу.

З 2018 року на базі церкви “Нове покоління” м. Першотравенськ відкрито Євангельську Теологічну Семінарію.

Примітки

Проєкт “Релігійні Меншини України та Державно-конфесійні відносини”   
Протестантизм в Україні

Протестантські церкви